Адольф II (; 1090-е — 12 октября после 1160) — граф Берга в 1115 (не позднее) —1160 годах, сын графа Адольфа I.

Биография 
Впервые упоминается в документах 1115 года, в то время он уже был графом Берга и фогтом бенедиктинского монастыря в Вердене.

Не позднее того же года женился на Адельгейде, которая согласно Europäische Stammtafeln была дочерью графа Готфрида I фон Каппенберга и Беатрисы фон Хильдрицхаузен. Возможно, фогство в Вердене было её приданым.

С 1125 года получил фогтство аббатства Зигбург. Также был фогтом Дюннвальда, Дойца и Каппенберга.

Ок. 1130 года женился вторично — на Ирмгарде (?), дочери Энгельберта фон Шварценбурга, племяннице кёльнского архиепископа Фридриха I фон Шварценбурга. По другим данным, его второй женой была дочь Энгельберта I фон Шпонгейма, маркграфа Истрии и герцога Каринтии.

Основал замок Бург. В 1133 году основал цистерцианский монастырь Альтенберг.

Большое политическое и экономическое значение для графства Берг имел контроль над ганзейской торговлей между Кёльном и Дортмундом. Также на территории графства были крупные месторождения серебра. Адольф II чеканил свою монету в Вильдберге, Бенсберге и Зигбурге.

Участвовал во Втором крестовом походе вместе с сыном Адольфом, который погиб в 1148 году при осаде Дамаска.

В 1152 году перестроил и расширил замок Альтена.

В 1160 году Адольф II отрекся от престола и принял монашеский постриг в Альтенберге. Умер 12 октября, точный год смерти не известен (до 1170). Его владения поделили сыновья Эберхард I фон Альтена-Берг и Энгельберт I фон Берг.
Другие его сыновья избрали духовную карьеру:
 Фридрих II фон Берг — архиепископ Кёльна в 1156—1158
 Бруно III фон Берг — архиепископ Кёльна в 1191—1193
 Арнольд фон Берг — епископ Оснабрюка
 Адольф I — аббат Верденского монастыря в 1160—1174.

Примечания

Литература 
 Thomas R. Kraus: Die Entstehung der Landesherrschaft der Grafen von Berg bis zum Jahre 1225. (= Bergische Forschungen. Band 16.) Schmidt, Neustadt an der Aisch 1981.
 Leopold von Eltester: Altena, Adolf Graf von. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 1, Duncker & Humblot, Leipzig 1875, S. 361.

графы Берга
правители Европы XII века
Участники Второго крестового похода